Села:
 Більськ — Полтавська область, Котелевський район
 Більськ — Рівненська область, Сарненський район

Див. також 
 Більськ-Підляський